Carlo Facetti, italijanski dirkač Formule 1, * 26. junij 1935, Cormano, Italija.

Življenjepis 
V svoji karieri je nastopil le na domači dirki za Veliki nagradi Italije v sezoni 1974, kjer se mu z dirkalnikom Brabham BT42 moštva Scuderia Finotto ni uspeli kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali
Privatniki Brabhama Formule 1